Örum kan syfta på:

Örum, Ystads kommun – en by utanför Löderup i Ystads kommun
Ørum – en ort i Viborgs kommun, Danmark
Ørum Djurs – en ort i Norddjurs kommun, Danmark

Personer
Hans Peter Ørum
Poul Ørum

Se även
Örumshuset